Mount Morrison ist der Name von mehreren Bergen:

Antarktis:
 Mount Morrison (Enderbyland)
 Mount Morrison (Viktorialand) (1895 m)

USA:
 Mount Morrison (Kalifornien) (3731 m)
 Mount Morrison (Colorado) (2401 m)
 Morrison Peak in Montana (1715 m)
 Morrison Mountain in Oklahoma (318 m)

Taiwan:
 englische Bezeichnung für den Yushan (Berg) (3952 m)